Reclame Code Commissie
 Rijkscomputercentrum in Apeldoorn, later opgegaan in Getronics